Lewin může znamenat:

 Levín (okres Litoměřice), německý název obce

příjmení
 Kurt Lewin (1890-1947) -- americký psycholog ukrajinského původu
 Walter Lewin (* 1936) -- americký fyzik původem z Nizozemska

podobná příjmení
Levin
Levine

Židovská příjmení